Bertha kan syfta på:

 Bertha - en brittisk stop motion-animerad TV-serie
 Bertha -  en figur i österrikisk och sydtysk folktradition, se Perchta
 154 Bertha - en asteroid
 Tjocka Bertha – en tysk mörsare med 42 cm kaliber

Geografi

USA 

 Bertha, Minnesota, ort, Todd County,

Se även
 Bertha Island – flera

Robotskapade USAförgreningar